Edelsee ist der Name folgender Orte:

  Edelsee (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
  Edelsee (Gemeinde Ragnitz), Ortsteil von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark